Лев Матве́ев:
 Матвеев, Лев Николаевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Матвеев, Лев Павлович (1924—2006) — российский учёный, доктор наук, профессор.